Grania može označavati:
 Grania (Plantae) (Rosenvinge) Kylin, rod crvenih algi iz porodice Acrochaetiaceae
 Grania (Animalia) Southern, 1913, rod kolu7tičavaca iz porodice Enchytraeidae